Puffy est la mascotte du système d'exploitation libre OpenBSD.
 Puffy est l'un des surnoms de Sean John Combs, un rappeur américain.
 Puffy est un duo féminin de J-pop, renommé Puffy AmiYumi en dehors du Japon pour éviter la confusion avec l'artiste précédent.
 Charles Puffy
Surnom